Bernauer ist der Familienname folgender Personen:

 Blasius Bernauer (1740–1818), südwestdeutscher Orgelbauer des Barock 
 Ernst Bernauer (1867–1929), deutscher Jurist, Oberlandesgerichtspräsident und Mitglied der Badischen Ständeversammlung bzw. des Badischen Landtags
 Ferdinand Bernauer (1892–1945), deutscher Geologe und Mineraloge
 Franz Bernauer (1861–1916), deutscher Bildhauer
 Ludwig Bernauer (1922–2004), Schweizer Fotograf
 Luigi Bernauer (1899–1945), österreichischer Kabarettist, Komponist und Sänger
 Mircea Bernauer, Pseudonym von Mircea Barnaure (* 1953), rumänisch-deutscher Autor
 Peter Bernauer (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Bernauer (1880–1953), österreichischer Librettist und Theaterdirektor
 Thomas Bernauer (* 1963), schweizerisch-kanadischer Politikwissenschaftler
 Vanessa Bernauer (* 1988), Schweizer Fußballnationalspielerin
 Walter Behrnauer (1827–1890), deutscher Bibliothekar und Orientalist 
 Willi Bernauer (1897–1995), deutscher Unternehmer
 Xaver Bernauer (1768–1831), südwestdeutscher Orgelbauer

Unsichere Zuordnung:
 Ulrich Bernauer (womöglich aber auch anderslautender Nachname: Pernauer oder von Wernau; † 1495), von 1486 bis 1495 Reichsprälat und Propst des Klosterstifts Berchtesgaden

Siehe auch:
 Behrnauer
 Bernau
 Pernauer